Gunnar Olsson – attore e regista svedese (1904-1983).
Gunnar Olsson, calciatore nato nel 1901 e che partecipato ai Giochi olimpici del 1924.
Gunnar Olsson, calciatore nato nel 1908 e che partecipato ai Mondiali del 1934.
Gunnar Olsson, canoista nato nel 1960 e che partecipato ai Giochi olimpici di .